Kanzleistraße 6 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Kanzleistraße 6 (Bayreuth), Bauwerk in Bayreuth, Bayern
 Kanzleistraße 6, Bauwerk in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Seehof (Wiesentheid)
 Kanzleistraße 6 (Wolfenbüttel), Bauwerk in Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen